Kellner est un patronyme porté notamment par :

 Carl Kellner (1826-1855), mécanicien allemand et un mathématicien autodidacte ;
 Catherine Kellner (1979-), actrice américaine ;
 Erica Anderson Kellner (1914-1976), directrice de la photographie, photographe et réalisatrice de documentaires autrichienne et américaine ;
 Friedrich Kellner (1885-1970), écrivain allemand ;
 Jacques Kellner (1894-1942), ingénieur et résistant français ;
 Johann Christoph Kellner (1736-1803), compositeur et organiste allemand ;
 Johann Peter Kellner (1705-1772), compositeur allemand ;
 Lonny Kellner (1930-2003), actrice et chanteuse allemande ;
 Manuel Kellner (1955-), écrivain, journaliste et militant trotskiste allemand ;
 Oscar Kellner (1851-1911), agrochimiste allemand ;
 Paul Kellner (1890-1972), nageur allemand spécialiste des épreuves de dos ;
 Petr Kellner (1964-2021), homme d'affaires tchèque ;
 Rosa Kellner (1910-1984), athlète allemande spécialiste du sprint ;
 Thomas Kellner (1966-), photographe allemand.

Patronyme germanique